El término naco puede referirse, en esta enciclopedia:

En El Salvador
a un naco, una persona que llora o que se queja demasiado, por ejemplo jugando fútbol: "¡Ya, maje, levántate, no seas tan naco, si apenas de toqué!";

En los Estados Unidos
a Naco, un pueblo de 833 habitantes, ubicado en el sur del estado de Arizona, fronterizo con la ciudad de Naco (México);

En Honduras
a Naco, un pueblo cercano a la ciudad de San Pedro Sula, en el noroeste de Honduras;

En México
a Naco, una ciudad de 5608 habitantes, ubicada al norte del estado de Sonora;
a naco, término originalmente despectivo (una persona de poca educación o de «mal vestir»), después utilizada también como parte de la moda;
en idioma otomí, a naco, "cuñado";
a naco, nombre popular de una ensalada de papa (patata) y cebolla que lleva huevo cocinado y mayonesa.

En Uruguay
A un tipo de tabaco y Cigarro de chala que también se conoce como tabaco de cuerda o tabaco criollo
.